Guglielmo I di Poitiers, III di Aquitania, IV d'Alvernia (910-963), detto anche il Pio o Testa di Stoppa, fu conte di Poitiers, conte d'Alvernia e duca d'Aquitania.
Guglielmo II di Poitiers, IV di Aquitania (935-996), detto Braccio di Ferro o Fortebraccio, fu duca d'Aquitania e conte di Poitiers.
Guglielmo III di Poitiers, V di Aquitania (969-1030), detto il Grande, fu duca d'Aquitania e conte di Poitiers.
Guglielmo IV di Poitiers, VI di Aquitania (1004-1038), detto il Grosso, fu duca d'Aquitania e conte di Poitiers.
Guglielmo V di Poitiers, VII di Aquitania (1023-1058), battezzato Pietro, fu poi detto l'Aquila o l'Ardito. Divenne duca d'Aquitania e conte di Poitiers.
Guglielmo VI di Poitiers, VIII di Aquitania o Guido Goffredo di Guascogna (1025-25 settembre 1086), fu duca di Guascogna, Aquitania e conte di Poitiers.
Guglielmo VII di Poitiers, IX d'Aquitania (22 ottobre 1071-10 febbraio 1126 o 1127), detto il Giovane, fu duca di Aquitania e Guascogna, conte di Poitiers e conte di Tolosa. Fu grande trovatore.
Guglielmo VIII di Poitiers, X di Aquitania (1099 – 9 aprile 1137), detto il Tolosano o il Santo, fu duca di Aquitania e di Guascogna, conte di Poitiers.

Guglielmo di Poitiers (c. 1020-1090), cronista medievale normanno.